Gönnersdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Gönnersdorf, Ahrweiler, ort och kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Gönnersdorf, Vulkaneifel, ort och kommun, Rheinland-Pfalz,